Brainville ist ein Name französischer Gemeinden:

 Brainville (Manche) im Departement Manche
 Brainville (Meurthe-et-Moselle) im Departement Meurthe-et-Moselle
 Brainville-sur-Meuse im Departement Haute-Marne